«Tuesday Night Music Club» — дебютний студійний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 6 серпня 1993 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Дебютні альбоми 1993
Альбоми A&M Records